iTunes Originals – Yeah Yeah Yeahs — альбом-збірка із серії iTunes Originals, що вийшов 20 жовтня 2009 року. Він складається з пісень виконаних наживо, попередньо записаних студійних треків та інтерв'ю гурту Yeah Yeah Yeahs. Альбом доступний лише через iTunes Music Store.

Список композицій
iTunes Originals - 0:03
 It's the Year to Be Hated (Інтерв'ю) - 2:39
 Our Time (iTunes Originals Version) [Акустика] - 3:08
 A Love Song In the Truest Sense (Інтерв'ю) - 2:28
  (iTunes Originals Version) [Акустика] - 3:59
 Conga Line Around a Dead Dog (Інтерв'ю) - 1:34
 Y Control - 4:02
 The Studio As Laboratory (Інтерв'ю) - 3:29
 Gold Lion - 3:08
 Back From the Dead (Інтерв'ю) - 1:11
 Cheated Hearts - 3:58
 Darker Side of Yeah Yeah Yeahs (Інтерв'ю) - 1:41
 Down Boy - 3:54
 Something Tangy, Something Sour (Інтерв'ю) - 1:16
 Dull Life (iTunes Originals Version) [Акустика] - 3:47
 Glam Rock Murder On the Dancefloor (Інтерв'ю) - 1:30
 Heads Will Roll - 3:41
 Rewarding Love Song (Інтерв'ю) - 1:26
 Hysteric (iTunes Originals Version) [Акустика] - 4:10
 Range of Musicianship (Інтерв'ю) - 1:28
 Runaway (iTunes Originals Version) [Акустика] - 4:36

Примітки

Альбоми Yeah Yeah Yeahs

Музичні збірки 2009 року